Robert Lindsay (acteur) (1949) : Brits acteur
Robert Lindsay (atleet) (1886) : Brits atleet